Апалачикола:

 Апалачикола — индейское племя.

Топоним 
 Апалачикола — город в штате Флорида.
 Апалачикола — небольшой аэропорт в штате Флорида.
 Апалачикола — залив, часть Мексиканского залива.
 Апалачикола — река в штате Флорида.

См. также 
 Апалачи